HAUT, een houten woontoren in Amsterdam
Haut bas fragile

Geografie

België
Haut-Fays

Centraal Afrikaanse Republiek
Haut-Mbomou

Democratische Republiek Congo
Haut-Katanga
Haut-Lomami
Haut-Uele

Frankrijk
Haut-Armagnac
Haut-Benauge
Haut-Clocher
Haut-de-Bosdarros
Haut-du-Them-Château-Lambert
Haut-Folin
Haut-Languedoc
Haut-le-Wastia
Haut-Lieu
Haut-Loquin
Haut-Mauco
Haut-Maînil
Haut-Rhin

Gabon
Haut-Ogooué

Ivoorkust
Haut-Sassandra

Kameroen
Haut-Nkam
Haut-Nyong

Luxemburg
Haut-Martelange

Zwitserland
Haut-Intyamon
Haut-Vully